Pequena central hidrelétrica - cuja sigla é PCH
 Programa de Cidades Históricas - programa brasileiro de governo criado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República no ano de 1973

Desambiguações de siglas